Чемпионат Франции по футболу 1962/1963 — 25-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Монако» стал чемпионом Франции в 2-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1186 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Расинг» — «Монпелье» — 9:1
 Самая крупная победа в гостях:  —5 голов
 «Тулуза (1937)» — «Монако» — 0:5
 Самая крупная победа дома:  8 голов
 «Расинг» — «Монпелье» — 9:1

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1962/1963
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1962 году
Спорт во Франции в 1963 году